Falling bezeichnet

 einen dänischen Ort auf der Halbinsel Jütland, Falling (Jütland)
 die amerikanische Mörderin Christine Laverne Falling
 Falling (2020), Filmdrama von Viggo Mortensen aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Fallin